

Patronyme 

 Sojourner Truth, abolitionniste américaine et militante pour le droit de vote des femmes.

Toponyme 

 Truth, cratère sur la planète Vénus.

Littérature 

 , roman de  publié en .
 The Glass of Truth, livre publié anonymement en 1532 pour soutenir Henri VIII d'Angleterre.

Cinéma 

 En vérité (Truth), film américain de Rob Moretti sorti le  ;
 Truth : Le Prix de la vérité (Truth), film américain de  sorti le .

Périodique 

 , périodique britannique publié de 1877 à 1957 ;
 , magazine américain publié de 1881 à 1905 ;
 , journal australien publié à Sydney de 1890 à 1958.

Musique

Groupe 

 , groupe de dubstep néo-zélandais ;
 , groupe de musique chrétienne américain.

Album 

 , album de Houston Person sorti le  ;

 , album de t.A.T.u. sorti le  ;

 , album de CN Blue sorti le  ;
 , album de Duke Jordan sorti en 1983 ;
 , album de Jeff Beck sorti en  ;
 , album de  sorti en 1998 ;
 , album de  sorti en 2000 ;
 , album de Robben Ford sorti le  ;
 , album des  sorti en  ;
 , album de T-Square sorti le  ;
 , album de Talisman sorti le .

Chanson 

 , chanson de Def Leppard présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson d'Arashi présente sur l'album  sorti le  ;
 Truth, chanson de Chingiz sortie le 
 , chanson d'Alex Ebert présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Bloc Party présente sur l'album Four sorti le  ;
 , chanson de Chiddy Bang présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de CN Blue présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Duke Jordan présente sur l'album  sorti en 1983 ;
 , chanson de Janet Jackson présente sur l'album All for You sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 1998 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 2000 ;
 , chanson de Seether présente sur l'album Karma and Effect sorti le  ;
 , chanson de T-Square présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Yuna Itō présente sur l'album  sorti le .

Voir aussi 
 
 
 Truth or Drink, film américain de Amy Reedy sorti en 2011.
 

Homonymie de titre